Jméno Eduard Schön má více nositelů: